AFX steht für:

 Application Framework eXtensions, ein früherer Name der Microsoft Foundation Classes
 Aphex Twin, ein Pseudonym des Musikers Richard David James
 AFX, Börsensymbol der Carl-Zeiss-Meditec-Aktie

AFX